Фре́йзер Дэ́вид И́нгем Хо́рнби (; 13 сентября 1999, Нортгемптон, Нортгемптоншир, Англия) — шотландский футболист. Выступает на позициях центрального полузащитника и центрального нападающего. Игрок клуба «Остенде».

Клубная карьера 
Фрейзер Хорнби начинал заниматься футболом в клубе «Нортгемптон Таун». В сентябре 2014 года в возрасте 15 лет перешёл в «Эвертон» за сумму в 65,5 тысяч фунтов стерлингов. В сезоне 2016/17 выступал за команду «Эвертона» до 18 лет и отметился 13 голами в 17 играх чемпионата Англии в это возрастной категории.

В сезоне 2017/18 начал играть за резервную команду «Эвертона». 7 декабря 2017 года Хорнби дебютировал в основной команде «Эвертона». Футболист вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы против кипрского «Аполлона», который завершился победой «Эвертона» со счётом 3:0.

В сезоне 2019/20 на правах аренды выступал за бельгийский клуб «Кортрейк», где забил 4 гола в 14 матчах чемпионата и кубка Бельгии.

1 июля 2020 года перешёл во французский клуб «Реймс».

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Абердин»
Игроки ФК «Остенде»